

Рокицани — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю.

Рокицани — місто в однойменному окрузі Плзенського краю.
 Рокицани (округ) — адміністративно-територіальна одиниця в Плзенському краї/